Чемпіонат Австрії 1914/15 () — 4-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став Вінер АК.

Фактично всі матчі були зіграні в 1915 році через Першу світову війну.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1914/15 на rsssf 

1915
Австрія
Австрія